Galgant steht für folgende Pflanzen aus der Familie der Ingwergewächse:
 Echter Galgant (Alpinia officinarum, auch Languas officinarum), Kleiner Galgant
 Thai-Ingwer (Alpinia galanga, auch Languas galanga), Großer Galgant 
 Gewürzlilie (Kaempferia galanga), manchmal auch Kleiner Galgant 
 Chinesischer Ingwer (Boesenbergia rotunda, auch B. pandurata)